Plusieurs villes possèdent une avenue, une place ou une rue La Fayette ou Lafayette, en hommage au marquis de La Fayette (1757-1834), le « héros des deux mondes » :

Rue Lafayette à Alger.

à la Nouvelle-Orléans ;
 Rue Lafayette à New York.

Rue Lafayette à Grenoble;
 Rue La Fayette à Nancy ;
 Rue La Fayette à Nantes ;
 Rue La Fayette à Paris ;
 Rue Lafayette à Rouen ;
 Rue Lafayette à Toulouse.

La Fayette Rue